Portugal

 Barreiro - concelho 
 Barreiro (freguesia)
Brasil
 Barreiro (Ijuí) - distrito 
 Barreiro (região de Belo Horizonte)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos